Köblitz steht für:

 Köblitz (Cunewalde), Ort in der Gemeinde Cunewalde in Sachsen
 Weigsdorf-Köblitz, ehemalige Gemeinde und Ortsteil von Cunewalde
 Wernberg-Köblitz, Markt im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf 

Köblitz ist der Name von:

 Hans-Werner Köblitz (* 1945), deutscher Politiker